Helenismo puede referirse a:
 Helenismo, estudio académico tanto de la Antigua Grecia como a la moderna Grecia. A los académicos o eruditos que estudian Grecia, se les denomina helenistas.
 Helenismo o helenización, extensión de la civilización griega, especialmente durante el período helenístico. 
 Helenismo, movimiento estético del estilo neoclásico en los siglos XVIII y XIX.
 Arte helenístico, que cubre el período helenístico, desde la muerte de Alejandro Magno (323 a. C.) hasta la conquista del Egipto ptolemaico (30 a. C.).
 Filosofía helenística, cuya producción fue desarrollada en la civilización helenística que sigue a Aristóteles y termina con el comienzo del neoplatonismo. 
 Judaísmo helenístico, nacido del encuentro entre la tradición religiosa judía y la cultura helenística, generalmente después de las conquistas orientales de Alejandro Magno.
 Período helenístico, marcado por dos importantes acontecimientos políticos, la muerte de Alejandro Magno y el suicidio de la última soberana helenística, Cleopatra VII de Egipto, tras su derrota en la batalla de Accio.
 Helenismo, palabra que proviene del griego.